Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Pablo Albano e David Engel che hanno battuto in finale Neil Borwick e David Lewis 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Jan Gunnarsson /  Udo Riglewski (primo turno)
 Horacio de la Peña /  David Macpherson (primo turno)

 Jakob Hlasek /  Marc Rosset (primo turno)
 Vojtěch Flégl /  Marián Vajda (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Geneva Open 1990